Pasijon po Janezu je lahko: 

Pasijon po Janezu, delo Johanna Sebastiana Bacha, BWV 245
Pasijon po Janezu, delo Georga Friedricha Händla